Healing Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Healing Springs (Alabama)
 Healing Springs (Arkansas)
 Healing Springs (North Carolina)
 Healing Springs (South Carolina)
 Healing Springs (Virginia)